Gonostomatidae Gill, 1893 (gonostowate) – rodzina ryb wężorokształtnych
 Gonostomatidae Small & Lynn, 1985 – rodzina orzęsków z podgromady Hypotrichia